FAS (ang. Fetal Alcohol Syndrome) – alkoholowy zespół płodowy
 FAS (ang. Ferrous ammonium sulfate) – sól Mohra (kod CAS: 10045-89-3)
 FAS (ang. Free Alongside Ship) – kod Incoterms oznaczający "franco wzdłuż burty statku"
 Federation of American Scientists
 receptor FAS – jeden z receptorów śmierci
 fas (prawo boskie) 
 Fes albo Fez – miasto w Maroku
 Club Deportivo FAS (hiszp. Futbolistas Asociados Santanecos) – salwadorski klub piłkarski z miasta Santa Ana

Zobacz też 
 Fass
 Per fas et nefas